Kokotović (srbskou cyrilicí Кокотовић) je srbské a chorvatské příjmení odvozené od slovanského slova kokot.

osoby
 Branimir Kokotović (* 1996) – chorvatský fotbalista
 Dragan Kokotović – jugoslávský a chorvatský fotbalista a trenér
 Mirko Kokotović – jugoslávský a chorvatský fotbalista a trenér
 Petar V. Kokotović – profesor srbské národnosti
 
související články
 Kokot (příjmení)